Rully kan syfta på:
 Rully, Calvados
 Rully, Oise
 Rully, Saône-et-Loire